

События 
 20 января — провозглашена независимость Бельгии.
 25 января — объявление  о лишении Николая I престола Царства Польского.
 30 января — образование национального правительства Польши во главе с А. Чарторыйским.
 5 февраля — в Польшу вступает 100-тысячная русская армия во главе с И. И. Дибичем.
 7 февраля — в Бельгии принята действующая доныне конституция.
 12 февраля — в Бостоне появились в продаже резиновые галоши.
 17 февраля — битва под Калушином и бой под Добрым в ходе Польского восстания 1830—1831 годов.
 18 февраля — в ходе Ноябрьского восстания состоялось сражение под Казимеж-Дольны.
 19 февраля — в ходе Польского восстания 1830—1831 годов началась битва под Вавром.
 25 февраля — сражение под Гроховом. Польская армия терпит поражение.
 1 марта — лорд Джон Рассел предложил палате общин отнять 165 мест у «гнилых местечек» и распределить их между графствами, новыми крупными городами и отчасти между Шотландией и Ирландией.
 3 марта — из-за фатальных ошибок, допущенных генералом Е. В. Кавером, русские были разгромлены восставшими поляками в бою под Курувом.
 13 марта — ночью на 14 марта в Рио-де-Жанейро произошли столкновения между роялистами-португальцами и бразильцами, требовавшими для себя большего влияния на дела государства («Ночь бутылок»).
 20 марта — император Бразилии Педру I назначил новое правительство, составив его из уроженцев Бразилии.
 5 апреля — император Бразилии Педру I сместил бразильские правительство и назначил кабинет из своих приближённых. На следующий день в столице началось восстание, поддержанное войсками гарнизона Рио-де-Жанейро.
 7 апреля — ночью император Бразилии Педру I подписал своё отречение от престола в пользу своего пятилетнего сына Педру. К власти пришёл Регентский совет в составе маркиза де Каравелаша, сенатора Кампуша Вержейру и генерала Луиша Лима и Силва. Начало правления в Бразилии императора Педру II.
 17 апреля — в ходе восстания в Польше состоялась ожесточённая битва под Вроновом.
 19 апреля — в ходе Польского восстания 1830—1831 годов русские разгромили поляков в бою под Боремелем.
 10 мая — в ходе Польского восстания 1830—1831 годов произошло сражение под Любартовом.
 26 мая — польские войска, наголову разбитые под Остроленкой, отступают к Варшаве.
 1 июня — открытие северного магнитного полюса Земли. Первооткрыватель — английский мореплаватель и исследователь Джеймс Кларк Росс.
 5 июня — Генеральное собрание Бразильской империи законом запретило ночные собрания и расширила полномочия полиции на аресты по политическим мотивам.
 17 июня — в Бразилии сформирован новый состав Регентского совета, который возглавил генерал Луиш Лима и Силва. Регентский совет отменил майорат и запретил ввоз в страну рабов.
 21 июня — «холерный бунт» на Сенной площади в Санкт-Петербурге.
 26 июня — в Петербурге начата регистрация холерных больных, начало первой в истории города холерной эпидемии.
 21 июля — Леопольд I — первый король Бельгии.
 21 июля — Начало холерного бунта в Старой Руссе.
 Июль — Новгородское восстание: выступление военных поселян Новгородской губернии. Началось «холерным бунтом» в Старой Руссе.
 Июль — основана «Молодая Италия» («Giovine Italia»), подпольная революционная организация.
 9 августа — в ходе Польского восстания 1830—1831 годов произошёл бой под Илжей.
 21 августа — восстание негров-рабов в США во главе с баптистским проповедником негром Натом Тёрнером.
 29 августа — в ходе Польского восстания произошла битва под Мендзыжецем-Подляским.
 6—7 сентября — битва за Варшаву, город взят штурмом. Создание Временного правительства во главе с И. Паскевичем, получившим титул наместника Царства Польского.
 9 октября — в Нафплионе Георгием и Константином Мавромихали убит первый президент Греции Иоаннис Каподистрия. Временным президентом стал его младший брат Августинос Каподистрия.
 21 ноября — началось первое Лионское восстание.
 23 ноября — правительственные войска вынуждены отойти из восставшего Лиона.
 3 декабря — французская армия подавила первое Лионское восстание.

Без точных дат 
 Декабрь — новое положение об участии дворянства в выборах местных органов власти.
 Начало выхода журнала Н. Надеждина «Телескоп».
 Либих впервые получил хлороформ.
 Начало кругосветной экспедиции корабля «Бигль» под командой Роберта Фицроя, с участием Чарльза Дарвина.
 Массовая эпидемия холеры в Европе (1830—1831).
 Крупное восстание крестьян в Восточной Словакии. Первопричиной явилась эпидемия холеры.
 Английским физиком Майклом Фарадеем было открыто явление электромагнитной индукции.
 Впервые появилось схематичное изображение будущего трансформатора в работах Фарадея и Генри.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1831 году
 25 января — Константин Николаевич Леонтьев, русский философ (ум. 1891).
 26 января — Антон де Бари, немецкий ботаник.
 16 февраля — Николай Семёнович Лесков, писатель.
 24 февраля — Лео фон Каприви, рейхсканцлер Германии в 1890—1894 годах (ум. 1899).
 27 февраля — Николай Николаевич Ге — один из самых знаменитых русских художников.
 3 марта — Джордж Мортимер Пулльман американский изобретатель, создатель знаменитых спальных вагонов.
 11 марта — Эрнст Вихерт, немецкий прозаик и драматург (умер в 1902).
 12 марта — Клемент Студебеккер, американский промышленник.
 8 апреля — Джем Мэйс, британский боксёр.
 13 июня — Джеймс Клерк Максвелл, физик, создатель классической электродинамики.
 14 июля — Александр Фёдорович Гильфердинг, русский славяновед и фольклорист.
 27 июля — Людвиг Эммануилович Нобель, предприниматель, конструктор станков, член Русского технического общества, старший брат Альфреда Бернхарда Нобеля, учредителя Нобелевской премии.
 9 августа — Василий Степанович Курочкин, русский поэт, переводчик, сатирик.
 12 августа — Елена Петровна Блаватская, религиозный философ теософского (пантеистического направления), литератор, оккультист и спиритуалист.
 20 августа — Эдуард Зюсс, австрийский геолог и общественный деятель.
 8 декабря — Фёдор Александрович Бредихин, русский астроном, академик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1831 году
 14 января — Антон Антонович Дельвиг, поэт, видный литературный деятель пушкинской плеяды.
 20 января — Христиан Фридрих фон Глюк, немецкий юрист и педагог; профессор Эрлангенского университета (род. 1755).
 5 апреля — Дмитрий Николаевич Сенявин, русский флотоводец, адмирал.
 26 мая — Чиро Менотти, деятель итальянского национально-освободительного движения.
 17 июня — Софи Жермен, французский математик и механик.
 11 июля — Василий Михайлович Головнин, русский мореплаватель, вице-адмирал, член-корреспондент Петербургской Академии наук.
 4 июля — Иван Петрович Глазунов, русский издатель и книготорговец (род. 1762).
 20 июля — Матвей Яковлевич Мудров, русский врач, один из основателей русской клинической школы.
 4 сентября — Юзеф Пешка, польский художник.
 9 октября — Иоаннис Каподистрия, российский и греческий государственный деятель, первый президент Греции (1827—1831) (род. 1776).
 14 ноября — Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ.
 16 ноября — Карл Клаузевиц, немецкий военный теоретик и историк, прусский генерал.
 18 декабря — Виллем Билдердейк, нидерландский поэт, филолог, историк.

См. также

Примечания